Protactiniumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Protactinium und Sauerstoff:

Protactinium(II)-oxid, PaO
Protactinium(IV)-oxid, PaO2
Protactinium(V)-oxid, Pa2O5